Der Dreiband-Weltcup 1992/4 war das 4. Weltcupturnier im siebten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 20. bis zum 22. November 1992 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Orléans in der Region Centre-Val de Loire statt. Es war das erste Dreiband Weltcup-Turnier im französischen Orléans.

Geschichte 
Der Rekordweltmeister Raymond Ceulemans holte in Orléans seinen siebten Weltcup-Sieg. Damit schraubte er sich wieder auf Platz zwei im Kampf um den Gesamt-Weltcup. Der 55-jährige Belgier beherrschte das Turnier und erzielte alle Turnier-Bestleistungen. Es gab auch wieder einige Überraschungen. Vor allem der junge Spanier Daniel Sánchez zeigte wieder einmal sein großes Talent. Im Achtelfinale besiegte er den bis zu diesem Zeitpunkt zweiten im Gesamt-Weltcup  Sang Chun Lee. Der Japaner Jun’ichi Komori kam ins Finale nach einem Halbfinalsieg gegen den im Weltcup führenden Torbjörn Blomdahl. Für ihn wird es für die neue Saison knapp sich für die ersten acht Plätze, die zu allen Turnieren einen festen Starterplatz garantieren, zu qualifizieren. Das Turnier in Orléans zeigte einen enormen Publikumsandrang. Jeder freie Sitz- und Stehplatz wurde genutzt. Trotzdem musste die Polizei aus Sicherheitsgründen viele Billardenthusiasten abweisen.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Sang Chun Lee
  Marco Zanetti
  Ludo Dielis
  Junichi Komori
  Richard Bitalis

BWA:
  Daniel Sánchez
  José Paniagua
  José Arguello

Qualifikanten Spa:
  Nobuaki Kobayashi
  Christian Rudolph

Ausrichterplätze:
  Francis Connesson
  Robert Weingart
  Fabrice Puigvert

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Einzelnachweise 

1992 4
Karambolageveranstaltung 1992
Billardturnier in Frankreich
Sportveranstaltung in Orléans